Wish puede referirse a:

Música 
 Wish (álbum), noveno álbum de estudio de la banda británica de rock alternativo The Cure.
 «Wish (canción de Nine Inch Nails)», segundo sencillo promocional del álbum Broken de Nine Inch Nails, Broken.
 «Wish (canción de Arashi)», decimoquinto sencillo del álbum Arashic de la boy band japonesa Arashi.
 «Wish/Starless Night», segundo sencillo del álbum The Cloudy Dreamer de Olivia Lufkin.
 «Anthology (álbum de Alien Ant Farm)», sencillo del álbum Anthology de Alien Ant Farm.
 «Donna Cruz», sencillo de Donna Cruz y Jason Everly.
 «Tracks (álbum)», canción de Tracks, caja recopilatoria del músico estadounidense Bruce Springsteen.

Televisión 
 «The Wish», noveno episodio de la tercera temporada de Buffy the Vampire Slayer.
 Wish', personaje de la serie de televisión estadounidense Bosch.

Otros 
 Wish (compañía), compañía estadounidense de comercio electrónico en línea.
 Wish (manga), serie de manga escrita e ilustrada por el grupo de mangakas, CLAMP.
 wish (Unix shell), intérprete Tcl extendido con los comandos Tk1 disponibles para sistemas operativos tipo Unix.